Campagne (Dordonha)
 Campagne (Hérault)
 Campagne (Landes)
 Campagne (Oise)

Desambiguações de topônimos